Корвет:
 Сторожевой корабль.
 Корвет — класс военных кораблей.
 «Корвет» — 8-разрядный персональный компьютер, разработанный в СССР в 1980-х годах.
 Че-22 «Корвет» — лёгкий самолёт-амфибия советского и российского производства.
 ДМУМ «Корвет» — российская дождевальная машина

См. также 
 Шевроле Корветт (Chevrolet Corvette) — марка спортивного автомобиля фирмы Шевроле.